Joanna Ciesielczyk (ur. 31 maja 1999 w Gdańsku) – polska siatkarka, grająca na pozycji przyjmującej w drużynie UJ-CM Solna Wieliczka.

Nagrody indywidualne 
 Wybrana do grona najpiękniejszych sportsmenek województwa świętokrzyskiego

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Gdańsku
Polskie siatkarki
Siatkarki AZS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
Urodzeni w 1999